O Centro Espírita Amor e Caridade é um centro espírita situado no município paulista de Ribeirão Preto.

História 
O Centro Espírita Amor e Caridade foi fundado em 5 de janeiro de 1936 por Anna de Almeida Pitta, também conhecida como Donana.

Antes da fundação, Dona Anna frequentava o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo (hoje Unificação Kardecista), comandado por Theodoro José Papa, que a incentivou à fundar o centro na Vila Tibério.

Com mais de 82 anos da fundação, o Centro Espírita Amor e Caridade mantém as atividades com palestras semanais, sessões de passes espirituais, evangelização infantil e serviços assistenciais.

Ligações Externas 

 USE-RP - Website (em português);

Construções de Ribeirão Preto
Centros espíritas do Brasil